Везу может означать:

  — народ на Мадагаскаре.
 Везу, Рубен (род. 1994) — португальский футболист.